Un gremlin es una criatura mitológica.

Gremlin también puede referirse a:

Gremlin Interactive, empresa británica de software;
Gremlins, película de 1984;
Gremlins 2: The New Batch, secuela de 1990;
Gremlins 2: The New Batch (videojuego), videojuego basado en la película;
Gremlin (criatura del futuro) Una criatura de la Serie Primeval.